Де Голль () — французская фамилия. Известные носители:
 Де Голль, Ивонна (1900—1979) — жена Шарля де Голля.
 Де Голль, Шарль (1890—1970) — французский военный и государственный деятель, участник французского Сопротивления, президент (1959—1969).

См. также